

Prénom

Toponyme 

 Álika, village grec.

Zoologie 
 Alika, un genre de lépidoptères de la famille des noctuidés.

Autres 
Alika peut aussi désigner :
 Alika, série italienne de bande dessinée publiée de 1965 à 1967 ;
 Alika (1977-), chanteuse uruguayenne.
 Alika (2002-), chanteuse estonienne.